Рокитнице-в-Орлицких-горах (, ) — город в Чехии в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.

Город-курорт расположен в восточной части исторической области Богемия в Орлицких горах в 9 км севернее Жамберка.

История 

Город был основан в XIII веке. Первое письменное упоминание встречается в 1318 году. В 1553 год на месте бывшей крепости был построен ренессансный дворец со двором и аркадой.

В 1906 году здесь была проложена железная дорога. В 1918 году немецкое население города отказалось подчиняться властям нового государства Чехословакия и присоединилось к Судетенланду. В том же году Чехословацкая армия подавила выступление судетские немцев.

После Мюнхенского соглашения в сентябре 1938 года Рокитнице-в-Орлицких-горах была присоединена к Третьему рейху. После окончания Второй мировой войны население города сильно сократилось в результате изгнания немецкого населения из Чехословакии.

Лишь в 1971 году Рокитнице вновь получил статус города, который после войны не возобновлялся. После ввода войск Варшавского договора в 1968 году здесь был размещён советский воинский гарнизон, оставивший город в 1991 году.

После 1989 года город развивался как туристический курорт и центр восточных окрестностей горы Орел.

Достопримечательности 

 Замок Рокитнице-в-Орлицких-горах
 Костёл Пресвятой Троицы 1600—1605 годов — памятник культуры Чехии
 Капелла Святой Анны начала XVIII века
 Марианский столб на центральной площади Масарика
 Фонтан в стиле ампир 1886 года на центральной площади Масарика
 Костёл Всех Святых 1679—1684 годов — памятник культуры Чехии
 Мемориал жертвам австро-прусской войны
 Мемориал жертвам Первой и Второй мировых войн
 Старое еврейское кладбище
 Остатки укрепрайона Ганичка

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Рокитнице-в-Орлицких-горах

Города Краловеградецкого края